Тойво Алаярви (; 10 марта 1906, Гельсинфорс, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 13 марта 1981, Нурмиярви, Финляндия) — финская  кино и телевидения, ведущая.

В 1920—1930-х годах работала ведущей финского танцевального оркестра Dallapé-orkesteri. Во время Советско-финской войны (1941—1944) была ведущей развлекательных вечеров, выступала в качестве юмориста-исполнителя Министерства обороны Финляндии (1942). В 1941—1944 годах была ведущей трансляций еженедельных парадов, проводимых в Хельсинки.

Снималась в кино и на телевидении.

Избранная фильмография 
 Мимми из Мухоса / Mimmi, 1952
 Muuan sulhasmies, 1956
 Lauantai-ilta kestikievarissa (TВ-сериал), 1963
 Vapputanssit (TВ-сериал), 1965

Ссылки 
 Toivo Alajärvi
 

Киноактрисы Финляндии
Актрисы телевидения Финляндии
Ведущие Финляндии